Керестеш - прізвище низки європейських родів, зокрема в Угорщині, Словаччини тощо.

 Керестеш () — угорський та словацький шляхетський рід.

 Керестеш Аттила (1928—2002) — угорський фехтувальник.
 Керестеш Лайош (1900—1978) — угорський борець.

 Керестеш-Фішер Ференц (1881—1948) — угорський політичний діяч; прем'єр-міністр Угорщини.